La mossa del cavallo – miniserie televisiva del 1977, diretta da Giacomo Colli
 La mossa del cavallo – romanzo di Andrea Camilleri del 1999
 La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata – film per la televisione del 2018 diretto da Gianluca Maria Tavarelli, trasposizione del romanzo di Andrea Camilleri